Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS President, nach dem Amt des Präsidenten (Lord President of the Council).

 Die erste HMS President (1646) war ein Schiff mit  26 Kanonen, das 1646 angekauft wurde. Nach 1650 nannte man es Old President. 1656 schied es durch Verkauf aus der Royal Navy aus, der weitere Verbleib ist unbekannt.
 Die zweite HMS President (1650) war ein Schiff mit 41 Kanonen. Sie lief 1650 vom Stapel, wurde 1660 in  HMS Bonaventure umbenannt, 1666 erneuert und 1711 abgewrackt.
 Die dritte HMS President (1806) war  eine Fregatte mit 38 Kanonen, ursprünglich die französische Presidente. Sie wurde 1806 erbeutet, 1815 in HMS Piemontaise umbenannt und noch im selben Jahr abgewrackt.
 Die vierte HMS President war eine Fregatte mit 44 Kanonen, ursprünglich die US-amerikanische Fregatte President. Sie wurde 1815 erobert und aufgrund ihrer schweren Beschädigungen 1817 abgewrackt.
 Die fünfte HMS President (1829) war eine Fregatte mit 52 Kanonen. Sie lief 1829 vom Stapel, diente ab 1862 als Schulschiff der Royal Naval Reserve (RNR) und wurde 1903 verkauft.
 Die sechste HMS President hieß ursprünglich HMS Gannet und war eine 1878 vom Stapel gelaufene Sloop der Osprey-Klasse. Sie erhielt den Namen 1904, als sie als Schulschiff an die RNR übergeben wurde. Sie behielt ihn nur bis 1911, als sie an eine private Marineschule übergeben und in TS Mercury umbenannt wurde. Von 1914 bis 1970 im Hamble River und seit 1987 im Chatham Historic Dockyard.

 Die siebte HMS President (1918) ist eine Korvette der Anchusa-Klasse. Sie wurde 1918 fertiggestellt, hieß ursprünglich HMS Saxifrage und liegt heute in London auf der Themse am Victoria Embankment vor Anker.

Nicht zu verwechseln mit den Schiffen dieses Namens ist die ebenfalls mit dem Namen HMS President versehene Küstenstation der Royal Naval Reserve (RNR) in London, nahe der Tower Bridge. Es handelt sich hierbei nicht um ein Schiff, sondern um ein Gebäude, das mit 370 Offizieren und Mannschaftsdienstgraden eine der größten Einrichtungen der RNR in Großbritannien ist.

Weblinks 
 HMS President (RNR) website
 
 Offizielle Homepage der siebten HMS President

President